Archipelepis — род вымерших бесчелюстных из класса телодонтов, выделенный в монотипическое семейство Archipelepididae. Окаменелости тел и чешуек в настоящее время известны в морских отложениях силурийского периода, от верхнего теличского яруса до венлокского отдела ( назад), на севере Канады.

Описание 
Из всех телодонтов, для которых найдены ископаемые остатки тел полностью (а не отдельных чешуек), считается наиболее примитивным

Представителя рода имеют сходную морфологию тела, напоминая головастиков с раздвоенными хвостами.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на ноябрь 2021 года в род включают 2 вымерших видаа:
 
 
Виды различаются морфологией чешуек: A. bifurcata имеет раздвоенные чешуйки с двумя зубчатыми шпилями, а A. turbinata — выпуклые остроконечные чешуйки, напоминающие по форме волчок.

Примечания 

Вымершие бесчелюстные
Рыбы силурийского периода